Bogert House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bogert House (Bogota, New Jersey), NRHP-ID 83001475
 Bogert House (Demarest, New Jersey), NRHP-ID 83001476